Harm Brouwer kan verwijzen naar:

 Harm Nanne Brouwer (1951), rechter en procureur-generaal
 Harm Brouwer (politicus) (1957), PvdA-politicus